Een verkeersweg:
 N334 (België)
 N334 (Frankrijk)
 N334a (Frankrijk)
 N334 (Nederland), zie Provinciale weg 334
 N-334 (Spanje)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing